Kokott ist der Name von

 Heinz Kokott (1900–1976), deutscher Offizier
 Juliane Kokott (* 1957), deutsche Juristin
 Klaus Kokott (* 1943), deutscher Fußballspieler
 Michael Kokott (* 1960), deutscher Chorleiter
 Gabriele Kokott-Weidenfeld (* 1948), deutsche Juristin und Politikerin (CDU)

Siehe auch:
 Kokot
 Kokotte